Les élections régionales de  au Molise () se tiennent les 25 et  afin d'élire le président de la junte régionale et les  membres de la  du conseil régional du Molise.

Contexte

Mode de scrutin

Résultats

Vote populaire

Par provinces

Articles connexes 
 Élections régionales italiennes de 2023

Notes et références 

Molise, 2023
Molise
Politique au Molise
Politique en juin 2023